Chatarius "Tutu" Atwell – giocatore di football americano statunitense
 Hayley Atwell (1982) – attrice britannica
 Phillip Atwell (1974) – regista statunitense di videoclip
 Roy Atwell (1878-1962) – attore statunitense
 Winifred Atwell (1914-1983) – pianista, compositrice e musicista britannica